

Musica 
 Dufresne – gruppo musicale screamo italiano

Persone 
 Abel Dufresne (1788-1862) – magistrato, letterato e pittore francese
 Begoña Vía-Dufresne (1971) – velista spagnola
 Coleen Dufresne (1953) – cestista canadese
 Diane Dufresne (1944) – cantante e pittrice canadese
 Jean Dufresne (1829-1893) – scacchista e scrittore tedesco
 Laurent Dufresne (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Louis Dufresne (1752-1832) – ornitologo francese